Biografies:
 Duncan Antonio Stewart Agell (Buenos Aires, 1833 - Montevideo, 1923) polític uruguaià d'origen argentí, President de l'Uruguai interí per un breu període el 1894.
 Joan Agell i Torrents, president de l'Ateneu Barcelonès.
 Geografia:
 Agell (Cabrera de Mar), també conegut com a Santa Helena d'Agell.
 Riera d'Agell. Riera pertanyent a Cabrera de Mar desemboca directament al mar Mediterrani,